Сия́зьма — многозначный термин. Может означать:
 Сиязьма — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Сиязьма — ручей в Нижегородской области,  левый приток Лемети.